Camptorrhiza är ett släkte av tidlöseväxter. Camptorrhiza ingår i familjen tidlöseväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tidlöseväxter
Camptorrhiza